Мо́дус — у середньовічній філософії, а також у 17-18 століттях — властивість предмета, притаманна йому в деяких станах, на відміну від атрибуту — невід'ємної властивості предмета у всіх його станах.

У формальній логіці — модус — певне поєднання простих суджень у фігурах силогізму.

Див. також 
 Modus vivendi
 Модуси силогізму

Література 
 
 Модуси силогізму // 

Філософські терміни
Логіка